Hounds of Love steht für:

 Hounds of Love (Album), das fünfte Studioalbum von Kate Bush 
 Hounds of Love (Film), ein Psycho-Horror-Filmdrama von Ben Young